Шамбре́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Треньяк. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19036.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 50 км юго-восточнее Лиможа, в 36 км к северу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1316 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 661 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 463 были экономически активными, 198 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 463 активных работали 434 человека (229 мужчин и 205 женщин), безработных было 29 (14 мужчин и 15 женщин). Среди 198 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 77 — пенсионерами, 100 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Усадьба в стиле ренессанс, бывший дом священника (XVI век). Памятник истории с 1992 года
 Замок Фарж (4-я четверть XIX века). Памятник истории с 1991 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез